Лоуренс Уотт-Эванс (; род. 1954) — американский писатель жанра фантастики и фэнтези.

Биография 
Лоуренс родился 26 июля 1954 года на ферме в штате Массачусетс. После окончания школы, Уотт-Эванс поступил в Принстонский университет. Обучение он не закончил, некоторое время работал на фабрике по производству лестниц, в супермаркете, ресторане, коммивояжёром. Несколько раз восстанавливался в университет, но в 1980 году окончательно оставил учебу.

Первая публикация Лоуренса была в августовском номере журнала «American Atheist» за 1975 год. Это был рассказ «Параноидальное фэнтези #1» (), который в 1984 году попал в антологию «100 Great Fantasy Short Short Stories».

В 1980 году Лоуренс Уотт-Эванс опубликовал свой первый роман роман — «The Lure of the Basilisk», ставший началом тетралогии «Lords of Dus».

С 1994 по 1996 год Лоуренс был президентом Ассоциации авторов романов ужасов, преподавал в нескольких писательских мастерских. В 1992 выпустил первый авторский сборник, «Crosstime Traffic». Второй сборник, «Celestial Debris», вышел в 2002 году.

Личная жизнь 
Сейчас Лоуренс Уотт-Эванс проживает в Мэриленде вместе с женой и двумя детьми.

Дополнительный бизнес 
Лоуренс является членом Ассоциации авторов научной фантастики и фэнтези Америки, совладельцем небольшого бара и ресторана, а также магазина комиксов.

Библиография

Этшар 
Цикл «Легенды Этшара» (Legends of Ethshar) — о фэнтезийном мире, населённом волшебниками, колдунами, героями и прочее.
 роман «Заклинание с изъяном» (The Misenchanted Sword), 1985 год;
 роман «С единственным заклинанием» (With a Single Spell), 1987 год;
 роман «Военачальник поневоле» (The Unwilling Warlord), 1989 год;
 роман «Кровь дракона» (The Blood of a Dragon), 1991 год;
 повесть «Portrait of a Hero», 1991 год;
 роман «Волшебная дорога» (Taking Flight), 1993 год;
 роман «Заклятие Чёрного Кинжала» (The Spell of the Black Dagger), 1993 год;
 повесть «The Guardswoman», 1995 год;
 повесть «Sirinita’s Dragon», 1995 год;
 повесть «The Bloodstone», 1996 год;
 повесть «Ingredients», 1998 год;
 рассказ «Ночной полёт» (Night Flight), 1999 год — в России публиковалась в журнале «Если»;
 повесть «Weaving Spells», 1999 год;
 роман «Ночь безумия» (Night of Madness), 2000 год;
 роман «Ithanalin’s Restoration», 2002 год;
 роман «The Spriggan Mirror», 2006 год;
 роман «The Vondish Ambassador», 2007 год.

Ненужная война 
Цикл «Киборг и чародеи» (War Surplus) — о приключениях воина-киборга на планете чародеев.
 роман «Киборг и чародеи» (The Cyborg and the Sorcerers), 1982 год;
 роман «Маг и боевой звездолёт» (The Wizard and the War Machine), 1987 год.

Хроники Обсидиана 
Трилогия «Хроники Обсидиана» (Obsidian Chronicles) — о фэнтезийном мире.
 роман «Драконья погода» (Dragon Weather), 1999 год;
 роман «Общество Дракона» (The Dragon Society), 2001 год;
 роман «Яд дракона» (Dragon Venom), 2003 год.

Межавторские циклы 
 Цикл Фармера «Мир Реки»: повесть «Старые солдаты» (Old Soldiers), 1993 год.
 Цикл «Мифы Ктулху. Свободные продолжения». Рассказ «Pickman’s Modem» 1992 года для антологии Дж. Тёрнера «Cthulhu 2000: A Lovecraftian Anthology» (1995 год).
 Серия «Хищник»: романы «Холодная война» (Cold War) в 1993 году (в соавторстве с Верхайденом М.) и «Бетонные джунгли» (Concrete Jungle) 1995 года.
 Серия «Звёздный путь»: романы «Гибель богов (Рагнарёк)» (Ragnarok) для сериала «Вояджер» и «Вальхалла» (Valhalla) для сериала «Глубокий космос 9»; оба в 1995 году.
 Цикл о Человеке Пауке: «Goblin Moon», 1999 год, в соавторстве.
 «Гарольд Ши» (Harold Shea) или «Дипломированный чародей» (Enchanter). Авторы цикла: Флетчер Прэтт и Лион Спрэг Де Камп. В 2005 году Лоуренс написал для чародея рассказ «Return to Xanadu».

Другие произведения 
 роман «Параноидальная фантазия #1» (Paranoid Fantasy #1), 1975 год;
 рассказ «Ночь в местном баре» (One Night at a Local Bar), 1980 год;
 рассказ «Почему я ушёл из „Ночного гамбургера“» (Why I Left Harry’s All-Night Hamburgers), 1987 год;
 рассказ «Карен в бесконечности» (An Infinity of Karen), 1988 год;
 рассказ «Windwagon Smith and the Martians», 1989 год;
 роман «Смертельное солнце» (Nightside City), 1989 год;
 рассказ «Летающая тарелка с номерными знаками Миннесоты» (A Flying Saucer with Minnesota Plates), 1991 год;
 рассказ «Новые миры» (New Worlds), 1991 год;
 рассказ «Чудовище похищает девушку по приказу безумного учёного!» (Monster Kidnaps Girl at Mad Scientist’s Command!), 1992 год;
 рассказ «Штормовой десант» (Storm Trooper), 1992 год;
 рассказ «По фактической стоимости» (For Value Received), 1994 год;
 рассказ «Один из парней» (One of the Boys), 1995 год;
 роман «Отмеченный богами» (Touched by the Gods), 1997 год.

Награды 
 1988 год — Премия «Хьюго», в номинации Рассказ (Short Story) за «Почему я ушёл из „Ночного гамбургера“» (1987 год).
 1988 год — Премия «Asimov’s Readers' Awards», в номинации Рассказ за «Почему я ушёл из „Ночного гамбургера“» (1987 год).
 1990 год — Премия «Asimov’s Readers' Awards», в номинации Рассказ за «Windwagon Smith and the Martians» (1989 год).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лоуренс Уотт-Эванс.
 
 Лоуренс Уотт-Эванс на fantlab.ru.

Писатели-фантасты США
Писатели США в жанре хоррор
Лауреаты премии «Хьюго»
Английские писатели
Писатели США XX века
Писатели США XXI века